EA steht als Abkürzung für:

 Chevrolet EA, PKW-Modell aus den 1930er Jahren, siehe Chevrolet Master
 Effektiver Altruismus, eine philosophische und soziale Bewegung
 Eingangsamt, das unterste Amt einer Laufbahn im deutschen Beamtenrecht
 Einheitlicher Ansprechpartner, im Zuge der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie eine Anforderung an Staaten der Europäischen Union
 Eintrittsalter, Begriff aus dem Versicherungswesen
 Einzahlungsauftrag, in der DDR Postsendungen, durch die Geldbeträge mit einem Formblatt zur Gutschrift beim kontoführenden Kreditinstitut übermittelt wurden
 El-Amarna, verwendet als Kürzel für die Amarna-Briefe
 Electronic Arts, einen Publisher und Entwickler von Computer- und Videospielen
 Elektroakkulok, bei der Dresdner Parkeisenbahn verkehrende Elektroakkulokomotive, siehe EA01 und EA02
 Elektronenaffinität, Energie, die erforderlich ist, um ein Elektron aus einem einfach negativ geladenen Ion zu lösen
 Elektronische Aufsicht, elektronische Fußfessel durch Funktelefonie
 Emotions Anonymous, 1971 in St. Paul, US-Bundesstaat Minnesota gegründete Selbsthilfegruppe
 Endlicher Automat, Konzept der theoretischen Informatik
 Enterprise Architect, Softwaremodellierungswerkzeug
 Enterprise Architecture, siehe Unternehmensarchitektur
 Ermittlungsausschuss, kümmert sich bei Demonstrationen um von Polizeimaßnahmen betroffene Teilnehmer
 Erstaufführung eines Bühnenstücks
 Erstausgabe eines Druckwerks
 Erstausstrahlung, erste Aufführung einer Opern-Inszenierung oder eines Theaterstücks sowie oft auch für die Welt-Uraufführung bzw. Erstaufführung eines Films in einem bestimmten Land
 Europa-Archiv, ehemalige zweimal monatlich erscheinende deutschsprachige Fachpublikation für europäische, politische, wirtschaftliche und kulturelle Fragen
 Europäische Aktion, eine internationale rechtsextreme Organisation
 Europäische Kooperation für Akkreditierung, Zusammenschluss der Akkreditierungsstellen in Europa
 European Air Express, ehemalige deutsche Regionalverkehrsfluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Eusko Alkartasuna, baskische sozialdemokratische Partei
 Evangelische Akademie, Einrichtung einer evangelischen Landeskirche
 Evolutionärer Algorithmus, aus dem Bereich der Informatik
 GCVS-Systematikkürzel für Algolstern, Doppelsternsysteme
 The EastAfrican, englischsprachige kenianische Wochenzeitung

EA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Eisenach
 Griechenland: Dodekanes (Kos)
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo
 Spanien: Ejército del Aire (Luftwaffe)

E.A. steht für:
 Epreuve d’artiste, Künstlerexemplar einer Grafikedition, siehe Grafik #Vorzugsstücke der traditionellen Grafik; auch „EA“ mitunter interpretiert als Erstabzug

E/A steht für:
 Eingabe und Ausgabe, Begriff der EDV bzw. Informatik

Ea steht für:
 Prince Ea (* 1988), US-amerikanischer Spoken-Word-Künstler, Dichter, Filmproduzent und Webvideoproduzent
 Enki, babylonischer Weisheitsgott
 Ea (Band), eine Funeral-Doom-Band
 Ea (Spanien), Stadt in Spanien
 die Schöpfung bzw. Welt in J. R. R. Tolkiens Legendarium (auch Eä geschrieben), siehe Tolkiens Welt#Schöpfungsgeschichte

eA steht für:
 einstweilige Anordnung, siehe Vorläufiger Rechtsschutz #Einstweilige Anordnung
 erhöhtes Anforderungsniveau, siehe Reformierte Oberstufe #Grund- und Leistungskurse
ea. steht für:

 ehrenamtlich, siehe Ehrenamt

Abkürzung